È stata la prima edizione del torneo.

In finale Magdalena Fręch ha sconfitto Renata Zarazúa con il punteggio di 6-3, 7-6(4).

Teste di serie 

  Alison Van Uytvanck (ritirata)
  Hsieh Su-wei (quarti di finale)
  Madison Brengle (semifinale)
  Vera Zvonarëva (semifinale)
  Lauren Davis (primo turno)

 Christina McHale (primo turno)
 Greet Minnen (secondo turno)
 Renata Zarazúa (finale)
 Storm Sanders (secondo turno)

Wildcard 

  Alycia Parks (primo turno)
  Katrina Scott (quarti di finale)

 Lulu Sun (secondo turno)
 Sophia Whittle (primo turno)

Qualificate 

  Robin Anderson (primo turno)
  Mariam Bolkvadze (quarti di finale)

 
  Victoria Duval (primo turno)
  Liang En-shuo (primo turno)

Lucky loser 

  Alexa Glatch (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Thoreau Tennis Open 2021